Dendropoma är ett släkte av snäckor. Dendropoma ingår i familjen Vermetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Dendropoma